Amerikai Egyesült Államok
 Mapleton (Észak-Dakota)
 Mapleton (Illinois)
 Mapleton (Iowa)
 Mapleton (Kansas)
 Mapleton (város, Maine)
 Mapleton (statisztikai település, Maine)
 Mapleton (Michigan)
 Mapleton (Minnesota)
 Mapleton (New York)
 Mapleton (Brooklyn)
 Mapleton (Oregon)
 Mapleton (Pennsylvania)
 Mapleton (Utah)
 Mapleton (Wisconsin)